Die Škoda Czech Open 1998 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Prag. Es war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 6. bis 12. Juli 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Prag